Silesia steht für:

 Silesia, lateinische Bezeichnung für Schlesien
 Silesia, Ordensprovinz des Franziskanerordens, siehe Schlesische Franziskanerprovinz
 Silesia (Buchreihe), Reihe des Germanistischen Instituts der Universität Opole
 Silesia Film, polnische Filmgesellschaft
 Silesia Gerhard Hanke, deutsches Unternehmen
 Corps Silesia Breslau zu Frankfurt (Oder)
 Radio Silesia, Polen
 Silesia Verein Chemischer Fabriken
 Neo-Silesia zu Berlin, Burschenbund, siehe Burschenbunds-Convent #Gründungsbünde
 (257) Silesia, Asteroid des Hauptgürtels
 das Fahrgastschiff Silesia, später Imperator II (Schiff, 1929)
 die Porzellan-Marke Silesia, verwendet vom schlesischen Porzellanwerk Tiefenfurt
 Silesia (Zeitung), von 1862 bis 1937 erschienene deutschsprachige Zeitung

Siehe auch:
 Pro Liberis Silesiae, Verein der deutschen Minderheit in Polen
 Silesium, Zeitalter